(expression catalane signifiant en français, « le palais ») peut faire référence à :
 El Palau d'Anglesola, commune espagnole de la comarque du Pla d'Urgell dans la province de Lleida, en Catalogne ;
 El Palau, quartier de Céret (Pyrénées-Orientales, France), anciennement connu sous le nom de Palol d'Avall.

Voir aussi